SaudiSat 1C — экспериментальный космический аппарат, основной целью которого является испытание радиолюбительского кросс-бенд ретранслятора. Был запущен 20 декабря 2002 года с космодрома Байконур. Работает в режиме передачи FM

Основные задачи аппарата 
На космическом аппарате присутствует несколько экспериментов. Самый главный эксперимент — радиолюбительский ретранслятор. Он предназначен для проведения QSO, на расстояния до 4000 километров на УКВ. Этот спутник могут использовать все радиолюбители мира. Передает сигнал на 436.795 МГц, а принимает сигнал на 145.850 МГц с субтоном 67,0Гц. Позывной OSCAR 50. Этот спутник не единственный на орбите. Есть ещё спутники AO-92, AO-73 FOX-1B. Данные КА работают по схожему принципу: принимают на одной частоте, передают уже на другой.

Конструкция 
Спутник представляет собой маленький спутник на платформе CubeSat 1U, массой 1 кг. Электропитание осуществляется с помощью солнечных батарей, расположенными вдоль корпуса. Ориентация на Землю осуществляется по магнитному полю с помощью электромагнитов.

Примечания

Ссылки 
 Operating SO-50
 Working the FM-Sat SO-50
 Receiving SO-50 Saudisat 1C with the RTL-SDR